Krzysztof Baldwin Ossoliński (zm. 1649) – starosta wiślicki, stopnicki i ropczycki, rotmistrz królewski
 Krzysztof Ossoliński (1587–1645) –  wojewoda sandomierski, kasztelan sądecki i wojnicki, marszałek Trybunału Głównego Koronnego, pisarz i tłumacz